

Geografia 
 Azure – census-designated place della Contea di Hill, Montana (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 Microsoft Azure – Piattaforma cloud Microsoft

Musica 
 Azure – brano musicale composto da Duke Ellington
 Azure – album di Art Farmer e Fritz Pauer del 1987
 Azure – album di Kit Watkins del 1989
 azure – album di Chihiro Yonekura del 2004

Onomastica 
 Azure – variante del nome proprio di persona Azzurra

Veicoli 
 Bentley Azure – cabriolet a quattro posti prodotta dalla Bentley